Aoraki/Monte Cook – montagna della Nuova Zelanda
 Monte Cook – montagna dei Monti Sant'Elia (Canada/Stati Uniti)
 Monte Cook – autore di giochi di ruolo